Grand Prix Brazylii 1997 (oryg. Grande Prêmio do Brasil) – druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1997, która odbyła się 30 marca 1997, po raz 16. na torze Interlagos.

26. Grand Prix Brazylii, 25. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

1997 w Brazylii
Brazylia
1997